Димитър Стефанов може да се отнася за:

 Димитър Георгиев Стефанов (1872 – 1940) – български революционер, деец на ВМОРО
 Димитър Стефанов (1899 – 1970) – български революционер, деец на ВМРО
 Димитър Стефанов (р. 1932) – български писател, поет и преводач
 Димитър Стефанов – кмет на Тутракан